La saison 2015-2016 de Premier-Liga est la vingt-cinquième édition de la première division ukrainienne. Les quatorze équipes participantes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.

C'est le Dynamo Kiev, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé invaincu en tête du classement final, avec sept points d'avance sur le Chakhtar Donetsk et dix-sept sur le FK Dnipro. Il s'agit du quinzième titre de champion d'Ukraine de l'histoire du club. 

Cinq billets sont décernés pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa : les deux premiers du classement final joueront la Ligue des champions, alors que le vainqueur de la Coupe d'Ukraine, le  et le  du classement participeront à la Ligue Europa. À noter que le FK Dnipro est suspendu de toute compétition européenne pour trois saisons et ne peut donc prétendre à une place qualificative.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Metalurh Zaporijia est exclu après la  car il n'a plus que quatre joueurs enregistrés dans son effectif. Les matchs restants à jouer sont déclarés perdus sur tapis vert.
 Le Metalist Kharkiv et le Hoverla Oujhorod sont exclus du championnat à l'issue de la saison en raison des dettes non réglées

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Ukraine de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2015-2016
Ukraine M1
Football
Football